Doctorul Poenaru se poate referi la:
 Doctorul Poenaru, roman scris de Paul Georgescu în 1976;
 Doctorul Poenaru, film din 1978 regizat de Dinu Tănase, care a ecranizat romanul scris de Paul Georgescu; regizorul a fost și autorul scenariului.